Цофинген:

 Цофинген — город в Швейцарии, в кантоне Аргау.
 Цофинген — округ в Швейцарии. Центр округа — город Цофинген.